Рейхенбахская конвенция — конвенции, подписанные в разные годы в городе Рейхенбах (ныне Дзержонюв, Польша):

 Рейхенбахская конвенция 1790 года — соглашение между Австрией и Пруссией, подписанное 27 июля 1790 года.
 Рейхенбахские конвенции 1813 года — три конвенции, подписанные с небольшим промежутком в 1813 году между Пруссией и Великобританией, между Россией и Великобританией и между Россией и Пруссией, с одной стороны, и Австрией — с другой.

См. также 
 Райхенбах